Калудерац је насеље у општини Будва у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 247 становника (према попису из 1991. било је 250 становника).

Демографија 
У насељу Калудерац живи 189 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,0 година (37,6 код мушкараца и 42,6 код жена). У насељу има 85 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,87.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Будви
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори